Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1977/1978  — XLV чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с декабря 1977 года по май 1978 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1977/1978 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», киевский «Строитель», тбилисское «Динамо», ленинградский «Спартак», каунасский «Жальгирис», таллинский «Калев», минский РТИ, вильнюсская «Статиба», рижские СКА и ВЭФ и владивостокский  «Спартак» (получил право участия в турнире как обладатель Кубка СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока).

Составы команд 
ЦСКА (Москва) Владимир Арзамасков, Сергей Белов, Андрей Бондаренко, Владимир Воронцов, Владимир Гомельский, Александр Гусев, Станислав Ерёмин, Александр Ермолинский, Алжан Жармухамедов, Вадим Зельдин, Евгений Коваленко, Сергей Коваленко, Виктор Кузьмин, Андрей Лопатов, Александр Лындин, Александр Мелешкин, Валерий Милосердов, Анатолий Мышкин, Александр Назаренко, Виктор Петраков, Сергей Попов, Анатолий Пыриков, Илья Санников, Вячеслав Сокольников, Михаил Сухов, Александр Ширшов, Юрий Юрков. Тренер – Александр Гомельский.

Строитель (Киев) Александр Белостенный, Владимир Внуков, Александр Здрак, Владимир Карташов, Фёдор Клюев, Валерий Кобзев, Анатолий Ковтун, Мирча Кожелянко, Олег Крайнюк, Олег Крыжановский, Олег Кузенков, Анатолий Кучма, Владимир Мартынов, Александр Михайлов, Олег Полосин, Роман Рыжик, Владимир Рыжов, Виктор Смольяков, Сергей Тараненко, Владимир Ткаченко, Виталий Хоменко, Александр Шальнёв, Андрей Шаптала, Александр Шевченко, Анатолий Юрченко. Тренер – Александр Клименко*, Борис Вдовиченко.

Динамо (Тбилиси) Гоча Бабунашвили, Заза Бахтуридзе, Гиви Бичиашвили, Роланд Гаручава, Зураб Грдзелидзе, Леван Гулдедава, Николай Дерюгин, Иосиф Джанашия, Валерий Джгереная, Константин Джорджикия, Владимир Дзидзигури, Юрий Дзидзигури, Василий Карселадзе, Михаил Коркия, Нодар Коркия, Мамука Ломидзе, Давид Магалтадзе, Юрий Пулавский, Шалва Синджарадзе, Вахтанг Тания, Нугзар Чейшвили, Тамаз Чихладзе, Леван Чхиквадзе. Тренер – Леван Мосешвили.

Динамо (Москва) Алексей Агапеев, Александр Болошев, Сергей Геря, Александр Гончаров, Юрий Гончаров, Александр Данилов, Александр Дорошков, Андрей Евграфов, Михаил Ефимов, Владимир Жигилий, Сергей Киселёв, Игорь Королёв, Сергей Крылов, Анатолий Левиков, Валентин Морозов, Александр Николаев, Александр Николов, Анатолий Попков, Сергей Семиров, Александр Сидякин, Василий Федоринов, Николай Фесенко, Александр Харченков, Евгений Ширяев. Тренер – Владимир Крупенин.

Спартак (Ленинград) Александр Аверьянов, Алексей Агеев, Александр Белов, Владимир Братанчук, Михаил Горба, Владимир Горин, Михаил Грицаев, Сергей Каприленко, Геннадий Капустин, Александр Караваев, Юрий Коновалов, Сергей Кузнецов, Виктор Куник, Андрей Макеев, Сергей Махлин, Игорь Обрубов, Валерий Павлов, Юрий Павлов, Андрей Семёнов, Александр Сизоненко, Михаил Силантьев, Николай Смердов, Виктор Строганов, Сергей Тараканов, Андрей Тюбин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Жальгирис (Каунас) Миндаугас Арлаускас, Альгимантас Базюкас, Эугениус Василяускас, Кестутис Годляускас, Арунас Димавичус, Альгимантас Желнис, Людас Жукайтис, Сергеюс Йовайша, Дарюс Ласкис, Арунас Лауритенас, Альгирдас Линкявичус, Витольдас Масальскис, Вальдемарас Хомичюс, Раймондас Чивилис, Ионас Юркшайтис, Виргиниус Янкаускас. Тренер – Стяпас Бутаутас.

Калев (Таллин) Пеэп Аавиксоо, Рашид Абельянов, Андрес Адер, Андрес Андерсон, Пеетер Ваакс, Юло Варул, Виктор Викторов, Юри Каремяэ, Маргус Касшан, Айн Киппер, Анатолий Крикун, Теэт Лаур, Яан Лентсиус, Тыну Лонт, Агур Лунден, Гуннар Ниитсоо, Андрес Нымм, Яан Орав, Рейн Покла, Тынис Рандала, Маргус Роотс, Яак Салуметс, Тынис Силлаотс, Хейки Спитс, Андрес Сыбер, Алексей Таммисте, Михкель Тикс, Вячеслав Филатов, Хейно Энден. Тренер – Аугуст Сокк.

РТИ (Минск) Валерий Акимов, Валерий Белан, Виктор Гузик, Александр Жедь, Владимир Зубович, Григорий Каленто, Руслан Кнатько, Владимир Коротков, Владимир Кравченко, Евгений Кравченко, Николай Красницкий, Александр Лозовский, Анатолий Парфианович, Александр Попков, Евгений Пустогвар, Константин Шереверя, Анатолий Якубенко. Тренер – Владимир Колос.

Статиба (Вильнюс) Витянис Андрюнас, Валерий Базилевский, Витаутас Балочка, Видмантас Балтушка, Альгирдас Вайткус, Эугениус Герве, Римас Гирскис, Арунас Гумуляускас, Саулюс Дейманцявичус, Альвидас Зебра, Йонас Казлаускас, Эдуардас Кайрис, Миколас Карнишовас, Стасис Каулюс, Эдмундас Нармонтас, Альгимантас Павилонис, Витаутас Палёнис, Донатас Пашакарнис, Ричардас Страшаускас, Витянис Урба. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

СКА (Рига) Айварс Бирзе, Николай Болвачёв, Роланд Валакс, Григорий Гавриш, Сергей Гончаренко, Александр Гостев, Роланд Гробиньш, Сергей Груничев, Эдвин Дрейбергс, Валерий Дружинин, Эдгарс Каугурс, Владимир Михайлов, Виктор Панкрашкин, Сергей Панченко, Карлис Стрелис, Юрий Фролов, Эгилс Цинитис, Айварс Шефлерс, Янис Эглитис, Владимир Яковлев, Сергей Ястребов. Тренер – Валентин Мельничук. 

Спартак (Владивосток) Владимир Агафонов, Николай Архипов, Александр Бахирев, Александр Гансон, Иван Дворный, Валерий Диев, Валдис Калниньш, Андрей Красавцев, Алексей Курятников, Игорь Макаров, Сергей Медведев, Андрей Москалёв, Александр Половьянов, Олег Прокудин, Анатолий Сологуб, Владимир Усик, Сергей Шалимов, Юрий Шишков. Тренер – Иван Николаев.

ВЭФ (Рига) Янис Аболиньш, Янис Балодис, Арнис Бергвалдс, Юрис Бирзниекс, Валдис Валтерс, Нормунд Визбелис, Юрис Висоцкис, Эдмунд Вонсович, Харий Гротс, Александр Дудоров, Раймондс Думпис, Иварс Жвигурс, Андрис Званс, Юрис Калниньш, Чеслав Карлович, Вилис Криштопанс, Анатолий Кузнецов, Янис Лакса, Алдонис Лиетиньш, Айгарс Сухаревский, Виестурс Упитис, Юрис Чирков, Гунтарс Швейдукс, Эгилс Юрсевич, Александр Ягубкин, Карлис Янсонс, Оярс Янсонс. Тренер – Арманд Краулиньш. 
 
 * - покинул команду в ходе сезона.

Предварительный этап

Полуфинальный этап

За 1-8 места

За 9-12 места 

 * - согласно Положения о чемпионате Спартак (Владивосток) как представитель Сибири и Дальнего Востока при любом результате оставался в Высшей лиге, а в турнир за право остаться в Высшей лиге попали Статиба (Вильнюс) и СКА (Рига).

Финальный этап

За 1-4 места

За 5-10 места

За выход в Высшую лигу

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1977/1978 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1977/1978 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1977/1978 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1978 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1978 году
Чемпионаты СССР в 1977 году